Anders Lassen (1920-1945) – brytyjski oficer
 Eduard Lassen (1830-1904) – duński kompozytor i dyrygent
 Georg Lassen (1915-2012) – oficer Kriegsmarine
 Hans Lassen (ur. 1926) – polityk grenlandzki